Воскресение (фильм, 1909) () — американский короткометражный фильм 1909 года, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
 Воскресение (фильм, 1931) () — американский фильм 1931 года, реж. Эдуардо Аросамена.
 Воскресение (фильм, 1958) () — французский фильм 1958 года, реж. Рольф Ханзен.
 Воскресение (фильм, 1960) — советский фильм 1960 года, реж. Михаил Швейцер.
 Воскресение (фильм, 2001) () — франко-итало-немецкий телефильм 2001 года, реж. братья Тавиани.
 Воскресение (фильм, 2009) — сингапурский фильм ужасов 2009 года, реж. Yee-Wei Chai. См. также 
 Воскресенье (фильм, 1997)
 Воскрешение (фильм)
 Воскресение